Le Diberder dérive de dibreder qui signifie « désœuvré, insouciant, négligent, fainéant » en breton. 

 Georges-Ernest-Antoine-Anne Le Diberder (1885-1974), brigadier-général français.
 Yves Le Diberder (1887-1959), folkloriste, collecteur des traditions populaires bretonnes.
 François Le Diberder (), physicien français.
 Alain Le Diberder (), conseiller technique, chargé des médias et des nouvelles technologies au cabinet du ministre de la Culture Jack Lang, conseiller pour les programmes du président, Hervé Bourges à France Télévisions, directeur des nouveaux programmes de Canal+ de 1994 à 2001 et directeur des programmes à ARTE.

Patronyme breton